Суперку́бок Киргизии по футбо́лу — кубок, разыгрываемый между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Первый розыгрыш состоялся в 2011 году.

В 2011 году и с 2014 года трофей разыгрывается в одном матче, в 2012—2013 годах Суперкубок состоял из двух матчей. В 2015 году трофей не разыгрывался.

Финалы

Лучшие клубы

Ссылки 
 Футбол Киргизии на сайте RSSSF
 Суперкубок на сайте footballfacts.ru
 Кыргыз Премьер-Лигасы

Киргизия
Суперкубок Киргизии по футболу